Qualcuno ha tradito (romanzo)
 Qualcuno ha tradito (film)